Il doppio del torneo di tennis Del Mar Financial Partners Inc. Open 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Samantha Crawford e Yi-Fan Xu che hanno battuto in finale Danielle Lao e Keri Wong 3-6, 6-2, [12-10].

Teste di serie 

 Gabriela Dabrowski /  Stéphanie Dubois (primo turno)
 Louisa Chirico /  Tamira Paszek (semifinali)

 Samantha Crawford /  Yi-Fan Xu (Campionesse)
 Amandine Hesse /  Anna Zaja (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Del Mar Financial Partners Inc. Open 2014